Аршица има више значења:

 Аршица (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Аршица (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Аршица (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији